Un temple de Ptah est un temple égyptien dédié au culte de Ptah. Il en existe plusieurs :
 temple de Ptah (Gerf Hussein)
 temple de Ptah (Karnak)
 temple de Ptah (Memphis)
 temple de Ptah de Ramsès aimé d'Amon, dieu souverain d'Héliopolis à Memphis
 temple de Ptah et de Sekhmet de Ramsès  à Memphis
 temple de Ptah (Pi-Ramsès)

Index égyptologique
Ptah